C140, C-140 ou C.140 peut faire référence à plusieurs avions :
 C-140 Jetstar, un avion de transport américain ;
 Caudron C.140, un avion de liaison, d’observation et d’entraînement au tir français.